Axel Mörner kan syfta på: 

Axel Otto Mörner (1774–1852) militär, statsråd och konstnär
Axel Mörner (bruksägare) (1824–1911) greve och riksdagsman
Karl Axel Hampus Mörner (1854–1917) greve, läkare och professor
Axel Mörner (landshövding) (1868–1954) greve och politiker
Axel Mörner (civilekonom) (född 1976) företagsledare

Se även
 Nils-Axel Mörner (1938–2020), greve och geolog